Septfontaines − gmina i małe miasteczko w zachodnim Luksemburgu, w dystrykcie Luksemburg, w kantonie Capellen.

W 2005 roku, miasto Septfontaines, które stanowi centrum gminy, zamieszkiwało 356 osób. Inne miejscowości w gminie: Greisch oraz Roodt-sur-Eisch.

Podział administracyjny Luksemburga